Texas Ranger Division, een politiedienst van het openbaar ministerie van de Amerikaanse staat Texas (Texas Department of Public Safety)
 Texas Rangers (honkbal), een professionele honkbalclub uit Arlington, Texas
 The Texas Rangers (architectuur), een groep van architecten die les gaven aan de Texas School of Architecture in de periode van 1951 tot 1957 
Media
 Tales of the Texas Rangers, een Amerikaanse radioserie (1950-1952) die nadien ook als televisieserie (1955-1957) werd vertoond. 
Walker, Texas Ranger, een Amerikaanse televisieserie uit 1993
The Texas Rangers (1936), een film van King Vidor
The Texas Rangers (1951), een film van Phil Karlson
Texas Rangers (2001), een film van Steve Miner